Łysenko:
 Lubow Żylcowa-Łysenko – ukraińska szachistka
 Ludmiła Łysenko – ukraińska lekkoatletka
 Mykoła Łysenko – ukraiński kompozytor i pianista
 Ołeksandr Łysenko – ukraiński piłkarz, grający na pozycji pomocnika
 Paweł Karpowicz Łysenko – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
 Tetiana Łysenko – ukraińska gimnastyczka
 Trofim Łysenko – radziecki uczony agrobiolog i agronom
 Łysenkizm
 Wołodymyr Łysenko – ukraiński piłkarz grający na pozycji napastnika
 Tatjana Łysienko – rosyjska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie młotem